XHM – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Georgetown (OT) (Canada)